Андрей Павлович Бунич () — советский и российский экономист и предприниматель, кандидат экономических наук, с 2001 года глава «Союза предпринимателей и арендаторов России».

Биография 
Родился 17 августа 1963 года в Москве в семье известного экономиста Павла Бунича. Выпускник экономического факультета МГУ им. Ломоносова (отделение Политэкономии, кафедра Экономики зарубежных стран). Учился в аспирантуре Центрального экономико-математического института АН СССР. Защитил кандидатскую диссертацию по теме «Внешнеэкономическая деятельность в системе хозрасчета предприятий». С 1986 года — преподаватель кафедры Управления Академии внешней торговли МВТ СССР, затем — старший научный сотрудник Академии.

С 1989 по 1991 год — Генеральный директор Научно-Производственной Ассоциации при Мособлисполкоме. С 1992 года до настоящего времени является Генеральным директором Международного фонда «Содействие предпринимательству». После смерти отца в 2001 году занял его место во главе «Союза предпринимателей и арендаторов России».

Примечания 

Экономисты России
Предприниматели России
Выпускники экономического факультета МГУ